Bätge ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Bätge (1886–1958), deutscher Heimatforscher
 Leon Bätge (* 1997), deutscher Fußballtorwart

Siehe auch:
 Baetge
 Baethge
 Bethge